Рябиха — название географических объектов в России.

Населённые пункты 
 Рябиха — деревня в Холмогорском районе Архангельской области.
 Рябиха — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.

Река 
 Рябиха — река, приток Пичуга.